Dizy (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Marne
Dizy-le-Gros, een gemeente in het Franse departement Aisne
Dizy (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud